L'édition 2022 du tournoi de tennis de Contrexéville se déroule du 4 au 10 juillet sur terre battue en extérieur. Elle est rattachée à la catégorie WTA 125.

Sara Errani remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Dalma Gálfi, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ulrikke Eikeri et Tereza Mihalíková.

Faits marquants

Forfaits 
  Tessah Andrianjafitrimo, remplacée par  Fernanda Contreras Gómez
  Ana Bogdan, remplacée par  Olivia Gadecki
  Tamara Korpatsch, remplacée par  Sara Errani
  Tatjana Maria, remplacée par  Oksana Selekhmeteva
  Diane Parry, remplacée par  Elsa Jacquemot
  Harmony Tan, remplacée par  María Carlé

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Italienne Sara Errani remporte le deuxième titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Hongroise Dalma Gálfi.

La paire Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalíková remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Contrexéville
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Contrexéville
Tennis en France en 2022
Sport en France en juillet 2022